Operclipygus impuncticollis  — вид мелких жуков-карапузиков из семейства Histeridae (Histerinae, Exosternini). Южная Америка: Боливия, Перу, Суринам, Французская Гвиана, Эквадор. Длина 1,62—2,15 мм, ширина 1,44—1,84 мм. Цвет красновато-коричневый. Вид был обнаружен в разнообразных условиях в разных частях Неотропики и описан в 1935 году под названием , в 1979 году перенесён в состав рода  (Wenzel, 1976). Валидный таксономический статус Operclipygus impuncticollis был подтверждён в ходе ревизии рода, проведённой в 2013 году энтомологами Майклом Катерино (Michael S. Caterino) и Алексеем Тищечкиным (Santa Barbara Museum of Natural History, Санта-Барбара, США).

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Operclipygus
Животные, описанные в 1935 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки